Пескара — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Пескара — провінція в Італії, у регіоні Абруццо.